

Sigle 
 Earth Re-Entry Vehicle Demonstrator – missione del programma Aurora per l'esplorazione di Marte
 Enhanced Versatile Disc – disco ottico
 Europäische Volksbewegung Deutschland – partito politico tedesco
La malattia da virus Ebola

Codici 
 Ellen van Dijk
 EVD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eva Downs (Australia)